Imię i nazwisko Len Hutton nosili lub noszą m.in.:
 Len Hutton (1908–1976) – kanadyjski lekkoatleta, skoczek w dal, olimpijczyk z 1932
 Len Hutton  (1916–1990) – angielski krykiecista